Дорогожичи:

 Дорогожичи — историческая местность Киева.
 Дорогожичи — 40-я станция Киевского метрополитена.
 Дорогожичи — парк, зелёная зона мемориального комплекса Бабий Яр.